Си́но-тибе́тские языки́ (раньше назывались также кита́йско-тибе́тскими) — крупная языковая семья, распространённая в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Объединяет от 250 до 450 идиомов. Общее число говорящих на этих языках составляет более 1,3 млрд человек — таким образом, по числу носителей данная семья занимает второе место в мире после индоевропейской.

Сино-тибетская семья подразделяется на две подсемьи — китайскую (синитическую), состоящую из нескольких китайских языков (по идеологическим соображениям именуемых диалектами), в том числе дунганского языка и языка бай, и тибето-бирманскую (все остальные языки). Число носителей китайских языков превышает 1,3 млрд человек, а тибето-бирманских — не более 60 млн. Ранее из-за большого числа типологических сходств и наличия в них многочисленных лексических заимствований из китайского языка в состав сино-тибетской семьи включали также австроазиатские языки и тай-кадайские языки.

Датировки распада праязыка на эти две ветви варьируются от 4-го тыс. до 7-8-го тыс. до н. э.; глоттохронологические данные позволяют отнести его к сер. 5-го тыс. до н. э. Сино-тибетский праязык по своим типологическим характеристикам, вероятно, занимал промежуточное положение между этими двумя типами языков.

Классификация 

Классификация Бенедикта (1972)

Внутри тибето-бирманской семьи выделяется семь «первичных делений», т. е. макрогрупп:

Сино-тибетские языки
Китайские языки
Тибето-бирманские языки
Макрогруппа тибето-канаури:
Бодские языки: включают собственно бодские, или тибетические; таманг-гурунг; ; цангла;
Языки кинаури-алмора;
Под вопросом: цянские (сычуаньские, дзоргай) языки;
Под вопросом: лепча;
Под вопросом: .
Макрогруппа киранти:
Собственно киранти (-; в терминологии Бенедикта — бахингвайю; ошибочно отнесение сюда же языка чепанг);
Под вопросом: невари.
Макрогруппа :
Языки тани, или собственно абор-мири-дафла;
Под вопросом: ;
Под вопросом: группа  и язык ;
Под вопросом: язык дхимал (группа ).
Качинская макрогруппа:
Собственно качинский (цзинпо);
.
Лоло-бирманская макрогруппа:
Собственно лоло-бирманские языки;
Под вопросом: .
Макрогруппа бодо-гаро:
Собственно языки бодо-гаро;
.
Макрогруппа куки-нага:
Куки-чинские языки;
 (все подгруппы);
Под вопросом: язык микир ();
Под вопросом: язык мэйтэй (манипури);
Под вопросом: .

Генетическая общность сино-тибетских языков 

Несмотря на большие типологические различия в синитической и тибето-бирманской ветвях, а также в подгруппах тибето-бирманских языков современные лингвисты в своих работах (Benedict 1972, Hale 1982, van Driem 2001, Matisoff 2003, Thurgood 2003) подтверждают родство сино-тибетских языков. Многие сино-тибетские праформы поддаются реконструкции. Общий лексический материал чрезвычайно богат и всё больше уточняется благодаря исследованиям всё большего количества языков (см. таблицу лексических соответствий). Помимо лексического материала, у этих языков есть много общих черт в фонологии и грамматике, подтверждающих их родство. Подробный обзор сравнительного материала (как лексического, так и фонологического) см. Matisoff 2003.

Среди сино-тибетских языков выделяются так называемые синосферические, то есть языки китайской ветви, а также языки, испытавшие сильное влияние этих языков и индосферические языки, то есть языки, испытывающие влияние преимущественно индоарийских языков. Первые являются тональными и изолирующими языками, которым свойствен моносиллабизм. Вторым свойствен полисиллабизм, небольшое число смыслоразличительных тонов (или их полное отсутствие), наличие словоизменительной морфологии.

Внешнее родство 
Существуют дискуссионные макрокомпаративистские теории, включающие сино-тибетские языки в сино-кавказскую или сино-австронезийскую макросемью. Остаётся открытым вопрос о внешних генетических связях с рядом других семей и изолированных языков Евразии, например, енисейскими языками, баскским языком, бурушаски и на-дене языками Северной Америки.

Структура слога и фонемы 
Пра-сино-тибетский был односложным языком. Реконструкция его слоговой структуры выглядит так:

(С)-(С)-С(G)V(С)-(s) (С — согласный, V — гласный, G — аппроксимант: /l, r, j, w/)

(в скобках обозначены дополнительные звуки, которые могут присутствовать в этих местах). Первые две согласные изначально были смыслоразличительными «приставками», собственно корень имеет форму С(G)V(С), конечный согласный ограничен группой /p, t, k, s, m, n, ŋ, l, r, w, j/, гласный в конце слога встречается редко. Гласный может быть долгим и кратким, его долгота фонематически значима. Между приставочными согласными и начальной согласной может стоять редуцированный гласный /ə/ (шва). Эта изначальная структура слога прослеживается в классическом тибетском и в некоторых современных западнотибетских и гьялронгских языках (благодаря чему эти языки особенно важны для реконструкции), в менее полном виде — в качинском языке и языке мизо. Многочленные сочетания согласных звуков в начале слога во многих языках подверглись редукции, а китайский язык утерял бóльшую часть смычных согласных в конце слога. Подобное упрощение структуры, очевидно, привело к появлению смыслоразличительной тональности.

Согласно Benedict 1972 и Matisoff 2003, набор согласных в пра-сино-тибетском языке — который в полном объёме использовался прежде всего для начальных согласных корня — состоял из следующих фонем:

/p, t, k; b, d, g; ts, dz; s, z, h; m, n, ŋ; l, r, w, j/.

В разных языковых группах в качестве начальных согласных корня слова эти фонемы имеют следующие звуковые соответствия:

Исключения в этих соответствиях, как правило, второстепенны, придыхание появляется лишь при определённых условиях и не является фонематически значимым. Данная таблица составлена по данным Benedict 1972, где для этих звуковых соответствий также приводятся лексические сравнения.

Сино-тибетская система гласных реконструируется как /a, o, u, i, e/. Гласные могут быть в середине или в конце слога, но не в начале. Следует заметить, что в протоязыке все гласные, кроме /а/, крайне редко можно встретить в конце слога. А окончания на /-Vw/ и /-Vj/ (где V — гласный), напротив, встречаются наиболее часто.

Морфология словообразования 
По общему мнению исследователей протоязыка, классической синтаксической морфологии (а также системных морфологических изменений существительных и глаголов по таким категориям, как падеж, число, время, лицо, залог и др.) в нём не было. Прослеживаемую в современных тибето-бирманских языках синтаксическую морфологию существительных и глаголов следует понимать как нововведение, которым они обязаны местному влиянию соседних языков, а также языков-субстратов. В силу большого разнообразия подобных влияний могли формироваться совершенно разные морфологические типы.

Тем не менее, можно с уверенностью говорить об элементах словообразовательной морфологии, общих для многих сино-тибетских языков. Среди них следует выделить консонантные приставки и суффиксы, а также изменения в анлауте, меняющие значение глаголов и существительных. Существование общих словообразовательных аффиксов и чередования в анлауте, имеющие одинаковый или похожий семантический эффект почти во всех группах сино-тибетских языков, является убедительным признаком их генетической общности (примеры взяты из Benedict 1972, Matisoff 2003 и Thurgood 2003; в транскрипции слов из немецкоязычных источников вместо /j/ используется /y/).

Приставка s-

Приставка s- имеет каузативную и деноминативную функцию, которой изначально соответствовало директивное значение. Например:
 Древнекит. myang «уйти», smangs «терять», букв. «позволить уйти» (каузатив)
 Древнекит. mɘk «чернила», smɘk «чёрный»; класс. тиб. smag «тёмный» (каузатив)
 Древнекит. tyuʔ «веник», stuʔ «мести» (деноминатив)
 Древнекит. lyek «обменивать», slyeks «давать» (директив)
 Класс. тиб. grib «тень», sgrib- «затенять, затемнять» (деноминатив)
 Класс. тиб. gril «валик», sgril- «скатывать, сматывать» (деноминатив)
 Класс. тиб. riŋ- «быть длинным», sriŋ- «удлинять» (каузатив)
 Качинск. lot «быть свободным», slot «освобождать» (каузатив)
 Качинск. dam «заблудиться», sɘdam «вводить в заблуждение» (каузатив)
 Лепча nak «быть прямым», nyak < *snak «выпрямлять» (каузатив, метатеза sK > Ky, где K — согласная)

В других тибето-бирманских языках (например, в бирманских, лолойских языках и языках лаху) приставка s- исчезла, но сохранилось её влияние на изменение в начальных согласных или на тональные различия. В случае слабых начальных согласных приставка s- может быть различима также и в этих языках, например:
 Бирм. ʔip «спать», sip «усыплять»
 Бирм. waŋ «входить», swaŋ «вносить»

Изменения в анлауте

Почти во всех сино-тибетских языках есть пары семантически связанных слов, которые в своем звучании отличаются друг от друга лишь звонкостью или глухостью начального согласного. Звонкий вариант, как правило, имеет переходное значение, а глухой — непереходное. Есть теория, согласно которой изменения в анлауте обусловлены существовавшей когда-то приставкой *h — неслоговым фарингальным переходным звуком (Edwin G. Pulleyblank 2000).

Примеры:
 Древнекит. kens «видеть», gens «быть видимым»
 Древнекит. prats «побеждать», brats «быть побеждённым»
 Тиб. kril- «оборачивать», gril- «быть обёрнутым»
 Бахинг kuk «согнуться», guk «быть согнутым»
 Бодо pheŋ «выпрямлять», beŋ «быть прямым»

Суффикс -n

Суффикс -n (а также /-m/) выполняет преимущественно номинализирующую, а иногда собирательную функцию. Примеры:
 Класс. тиб. rgyu «течь», rgyun «поток»
 Класс. тиб. gtsi «мочиться», gtsin «моча»
 Класс. тиб. rku «красть», rkun-ma «вор» (номинализация усиливается окончанием -ma)
 Класс. тиб. nye «(быть) близко», nyen «родственник»
 Лепча zo «есть», azom «еда» (номинализация усиливается звуком /a-/ в анлауте)
 Лепча bu «везти», abun «воз»

Суффикс -s

Суффикс -s тоже имеет преимущественно номинализирующую функцию, а также функцию изменения направления. Примеры:
 Класс. тиб. grang- «считать», grangs «число»
 Класс. тиб. thag- «ткать», thags «ткань»; это слово родственно
 Древнекит. tyɘk «ткать», tyɘks «тканый платок»
 Древнекит. mreʔ «покупать», mres «продавать»
 Древнекит. dyuʔ «получать», dyus «давать»

Другие словообразовательные суффиксы

Помимо упомянутых, есть также другие словообразовательные суффиксы, постулируемые для сино-тибетских языков, например, /-t/, /-y/ и /-k/. Однако их функции не поддаются удовлетворительному описанию, которое подтверждало бы хоть какую-то общность их в сино-тибетских языках. Подробнее см. LaPolla (цит. по Thurgood 2003) и Matisoff 2003.

Общая лексика 
Приводимые ниже лексические сравнения есть лишь малая часть из надежных этимологий, установленных в результате исследований, проводимых с 1940 года, и они наиболее явно представляют генетическое родство сино-тибетских языков. Их основой является исследование Peiros-Starostin 1996, Matisoff 2003 и сетевая база данных Старостина. Подборка слов выполнена в соответствии с перечнем «стабильных этимологий» Долгопольского и дополнена несколькими словами из списка Сводеша, тем самым исключая из их числа заимствованные слова и ономатопею. Каждое из слов представлено в нескольких языках или языковых общностях числом до семи: древнекитайском или прото-синитическом (реконструкция Старостина), классическом тибетском, классическом бирманском, качинском, мизо (лушей), лепча, прото-киранти (реконструкция Старостина), прото-тибето-бирманском (Matisoff 2003) и пра-сино-тибетском (Starostin 1989, Matisoff 2003).

Сино-тибетские лексические сравнения:

Притяжательность 
Притяжательность (посессивность) в сино-тибетских языках выражается с помощью притяжательных послелогов (частиц) стоящих после определения и перед определяемым словом. Для тибетского и бирманского совпадение этих частиц является одним из проявлений их отдалённого родства.

Китайский 
Служебное слово 的 (дэ).

Пример:
 我的书 (водэ шу) — Моя книга.

Тибетский 
Показателем притяжательности является частица дрелдра (yi, gyi, gi, kyi). В грамматиках, ориентированных на индийскую традицию, притяжательность описывалась как родительный падеж.

Пример:
 Нгаранг ги дэп — Моя книга.

Бирманский 
Показателем притяжательности является или специальный символ-частица пайнсайнхмувибэ  (бирм. И), или символ короткого тона аукамин.

Пример:
 Ченно и саоу — «Моя книга».
Другой формой выражения притяжательности без существительного в бирманском является частица ха. Пример: ченноха — «мой».

См. также 
 Списки Сводеша для сино-тибетских языков

Примечания

Литература 
 
 Старостин С. А. A comparative vocabulary of five Sino-Tibetian languages (совм. с И. И. Пейросом, 1996).
 Benedict P. K. Sino-Tibetan: A conspectus. J. A. Matisoff (Ed.). Cambridge: The University Press, 1972. ISBN 0-521-08175-0.
 Coblin W. S. A Sinologist’s Handlist of Sino-Tibetan Lexical Comparisons. Monumenta Serica Monograph Series 18. Nettetal: Steyler Verlag, 1986. ISBN 3-87787-208-5
 Shafer R. Introduction to Sino-Tibetan (Part 1-5). Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1966—1974.
 Thurgood G., LaPolla R.J. (Eds.) Sino-Tibetan Languages. Routledge, 2002. ISBN 0-7007-1129-5

 
Языки Евразии